Константин Клементьевич Скробанский (1876 год — 4 марта 1946 года, Ленинград, СССР) — российский и советский , ректор Первого Ленинградского медицинского института (1921, 1925—1928), академик АМН СССР (1944).

Биография 

Родился в 1874 году.

В 1898 году окончил Императорскую Военно-медицинскую академию, после чего работал в акушерско-гинекологической клинике под руководством академика Г. Е. Рейна.

В 1901 году защитил диссертацию, тема «К вопросу о заживлении некоторых ранений яичника», получив звание доктора медицины.

С 1902 по 1904 годы — заграничная командировка в лабораториях и клиниках Германии.

В 1905 году — стал приват-доцентом, также работал в хирургическом отделении больницы Марии Магдалины, заведовал ХV городским родильным приютом.

В 1912 году — был избран на кафедру в Императорский Николаевский университет, но не утверждён министром народного просвещения; в том же году вновь избран профессором в Санкт-Петербургский женский медицинский институт (в дальнейшем  Первый Ленинградский медицинский институт).

В 1921 году - директор ЖМИ, а в период с 1925 по 1928 годы - директор 1-го Ленинградского медицинского института.

В дальнейшем также руководил Родильным домом имени Карла Шредера и Клиникой вновь организованного ленинградского областного института Охматмлада (институт Охраны материнства и младенчества).

В годы войны, ленинградской блокады, с 1941 по 1943 — начальник госпиталя.

В 1944 году избран академиком АМН СССР

Умер 4 марта 1946 года, похоронен на 12 участке Серафимовском кладбище Ленинграда.

Научная деятельность 

Выдающийся русский гинеколог, профессор акушерства и женских болезней Ленинградского медицинского института.

Автор более 50 научных работ. Из целого ряда экспериментальных и паталого-анатомических исследований особенно ценными представляются изыскания и эксперименты над яичником (получение в 1904 году овариотоксической сыворотки, работа об изменениях яичников при различных острых инфекциях и другие), в которых впервые было обращено внимание на громадную роль внутренней секреции яичника, в частности жёлтого тела.

Вел исследования эклямпсии (эксперименты с пляцентарпой эмульсией), автор работ о кесаревом сечении, остеомаляции, неукротимой рвоте, диабете, анестезии, а также работ по злокачественным образованиям и о мерах общественной борьбы с ними.

Участвовал в организации первого общества по борьбе с раковыми заболеваниями, созыва 1-го съезда и редактировании его трудов.

Являлся редактором и соредактором многих периодических изданий, соредактором БМЭ.

Состоял действительным и почетным членом многих научных обществ, членом постоянного правления Всесоюзного общества гинекологии и акушерства, принимал активное участие в организации и проведении всесоюзных съездов, на которых неоднократно выбирался в почетный президиум.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1935)

Примечания

Сочинения 
 К вопросу о заживлении некоторых ранений яичника, диссерртация, Спб., 1901;
 Краткое руководство по обезболиванию нормальных родов, М.— Л., 1936;
 Учебник акушерства, М.— Л., 1936, Л., 1946;
 Учебник гинекологии, М.— Л., 1938, Л., 1946.

Литература 
 Гентер Г. Профессор К. К. Скробанский, Врачебная газета, 1928, № 24;
 Рабинович К., Тимофеев Б. и Глаз Д. Профессор К. К. Скробанский, биографический очерк//  Журнал акушерства и женских болезней, т. Х, кн. 2, 1929;
 Селицкий С. Профессор К. К. Скробанский (к 30-летию научно-врачебн. деят.)// Гинекология и акушерство, 1929, № 2.
 Данилишина Е. И. Творческая деятельность К. К. Скробанского (К 100-летию со дня рождения) // Акушерство и гинекология, № 11, с. 73, 1974
 Константин Клементьевич Скробанский// Акушерство и гинекология, № 2, с. 1, 1946;
 Салганник Г. М. Памяти Константина Клементьевича Скробанского// Вестник АМН СССР, № 2-3, с. 103, 1946.
 Беженарь В. Ф., Аганезов С. С. , Гугало Т. В. Скробанский Константин Климентьевич. К 145-летию со дня рождения // Акушерство и гинекология Санкт-Петербурга. 2019. № 1. С. 4-8.

Ссылки 
 
 

Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Императорского Николаевского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Похороненные на Серафимовском кладбище
Персоналии:Блокада Ленинграда
Руководители Санкт-Петербургского медицинского университета